Американський штат Вашингтон поділяється на 39 округів.

Вашингтон